Окунеподібні (Perciformes) — ряд променеперих риб, що включає близько 40 % видів кісткових риб. Налічується понад 6000 видів і близько 150 родин цього ряду. Характерні особливості: частина променів плавців має вид нерозчленованих гострих шпильок, черевні плавці зазвичай розташовані під грудними, а іноді і попереду них; плавальний міхур не сполучається з кишечником.

Огляд родин 

У ряд входить родина Окуневі, що налічує близько 160 видів, багато з яких мають важливе промислове значення. Зокрема, судаки, декілька видів яких живуть у басейні Чорного моря. Деякі з них постійно мешкають у річках, інші — в морях, треті є напівпрохідними рибами, що виходять з річок у море. Окуні (Perca) широко розповсюджені в річках та озерах помірного поясу північної півкулі. Також є об'єктами промислу.

Родина Анабасові (Anabantidae) — своєрідні риби, характерні наявністю мішковидного виросту зябрової порожнини, що служить для тимчасового дихання повітрям. Ці риби, наприклад, повзун індійський (Anabas testudineus), нерідко виповзають на берег й навіть залізають на дерева. Мешкають у прісних і солонуватих водоймах тропічної Африки, Азії та островів Малайського архіпелагу. Деякі види використовуються як акваріумні рибки.

Родина Скумбрієві (Scombridae) — морські, головним чином тропічні риби, що населяють товщу води відкритих частин моря. Мають поширення в Балтійському й Чорному морях. Широко мігрують. Важливий об'єкт промислу (особливо в Чорному морі) — скумбрія атлантична (Scomber scombrus).

Систематично наближені до скумбрій тунці (Thunnus). Вони розповсюджені в прибережних і відкритих водах Світового океану на північ до узбережжя Скандинавії й на південь до південної околиці Африки і Австралії. Деякі тунці здатні розвивати швидкість до 90 км/год. У зв'язку з цим бокові м'язи їхнього тіла мають виключно розвинену систему кровоносних судин, що живить ці м'язи. Тунці — також важливий об'єкт промислу.

Родина Бичкові (Gobiidae) — невеликі, частіше прибережні морські, рідше прісноводні риби. Характерні злиття черевних плавців у присмоктувальну воронку. Ведуть придонний образ життя, харчуються донними безхребетними. В деяких видів самці під час розмноження влаштовують гнізда для відкладання самицями ікри, яку вони охороняють. У Чорному, Азовському морях є об'єктами промислу.

Родина Цихлові (Cichlidae) містить велику кількість різноманітних видів риб. Уже описано близько 1300 видів, а разом з іще не описаними видами загальна кількість видів досягає 1900, що робить її однією з трьох найбільших родин хребетних.

Таксономія 
Класифікація цієї групи спірна. Раніше група вважалася майже повністю парафілетичною. Можливо такі ряди, як Scorpaeniformes, Tetraodontiformes і Pleuronectiformes, мають бути включені до цього ряду у якості підрядів. Деякі із підтверджених підрядів на даний час є парафілетичними. Ми приводимо таксономію у відповідності із останнім виданням Риби світу.

Примітки

Джерела 
 
 Червона книга України, Окунеподібні 

 
Акантопері
Ряди риб